Skrót od następujących nazw:
 Urząd miejski
 Urząd marszałkowski
 Urząd morski
 Uniwersytet medyczny
 Uniwersytet Moskiewski
 użyteczne miejsce (w nawigacji elektronicznej)

Zobacz też:
 um – uproszczona forma zapisu symbolu μm jednostki mikrometr
 .um – internetowa domena najwyższego poziomu Dalekich Wysp Mniejszych Stanów Zjednoczonych